Тальмонтьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ам'єна, 27 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 750,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Тальмонтьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тальмонтьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тальмонтьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тальмонтьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тальмонтьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза